Cardwell kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cardwell (ort i Australien), Queensland, Cassowary Coast,

USA 

 Cardwell (ort i USA), Missouri, Dunklin County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar